Chiesa di Santa Margherita Vergine e Martire a Garofolo, frazione di Canaro
 Chiesa di Santa Margherita Vergine e Martire a Cologna, frazione di Riva del Po 
 Chiesa di Santa Margherita Vergine e Martire a Maddaloni
 Chiesa di Santa Margherita Vergine e Martire a Solarolo, frazione di Goito

Pagine correlate 
 Santa Margherita
 Chiesa di Santa Margherita
 Cattedrale di Santa Margherita (disambigua)
 Monastero di Santa Margherita